John Metcalfe (músic), compositor i violinista anglès
 John Metcalfe (motociclista), pilot de trial anglès